Нора Ланге (, 23 октября 1905, Буэнос-Айрес — 4 августа 1972, там же) — аргентинская писательница, поэтесса.

Биография 
Дочь иммигрантов — норвежца Гуннара Ланге и наполовину ирландки, наполовину норвежки Берты Эрфьорд. Детство провела в Мендосе, где работал отец. Входила в авангардные литературные группы Мартин Фьерро и Проа (Форштевень), была близка к ультраистам, Борхесу (он сопроводил предисловием дебютную книгу её стихов) и Леопольдо Маречалю (который вывел её в романе Адам Буэносайрес под именем Сольвейг Амундсен). Со второй половины 1920-х годов публиковала романную прозу, что в тогдашних условиях было вызывающим новшеством. Встречалась с Лоркой и Нерудой во время их приездов в Буэнос-Айрес. В 1943 вышла замуж за поэта Оливерио Хирондо. После автомобильной катастрофы, искалечившей мужа в 1961, отдавала много времени его архиву, публикации его стихов. Пятый роман писательницы «Стеклянная комната» остался незаконченным, опубликован в посмертном собрании сочинений.

Произведения

Поэзия 
 Улица вечером/ La calle de la tarde (1925)
 Дни и ночи/ Los días y las noches (1926)
 El rumbo de la rosa (1930)

Проза 
 Голос жизни/ Voz de la vida, роман (1927)
 45 дней и 30 моряков/ 45 días y 30 marineros, роман (1933)
 Детские тетради/ Cuadernos de infancia, автобиография (1937, премия г. Буэнос-Айрес; фр. пер. 2008, нем. пер. 2010)
 Discursos (1942)
 Пока они живы/ Antes que mueran, воспоминания (1944)
 Personas en la sala, роман (1950)
 Два портрета/ Los dos retratos, роман (1956)

Сводные издания 
 Obras completas, en dos tomos. Rosario: Beatriz Viterbo, 2006 (со вступительной статьей Сесара Айры).
 Papeles dispersos. Rosario: Beatriz Viterbo Editora, 2012

Признание 
Почетная премия и золотая медаль Аргентинского сообщества писателей (1959). В 2000-е годы интерес к фигуре и творчеству Норы Ланге возрастает, её произведения перепечатаны во многих антологиях латиноамериканского авангарда, феминистской прозы и др., ей посвящён ряд диссертаций, защищенных в Америке и Европе.

Литература 
 Nobile B. de. Palabras con Norah Lange. Buenos Aires: C. Pérez, 1968 (интервью)
 Miguel M.E. de. Norah Lange. Una biografía. Buenos Aires: Editorial Planeta, 1991
 Mizraje M.G. Norah Lange: infancia y sueños de walkiria. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, 1995
 Legaz M.E. Escritoras en la sala: Norah Lange, imagen y memoria. Córdoba: Alción Editora, 1999
 Naveira L.M. Jean Rhys y Norah Lange: la escritura del exilio como fantasma del desarraigo. Argentina: Editorial Martín, 2004
 López-Luaces M. Ese extraño territorio: la representación de la infancia en tres escritoras latinoamericanas. Providencia: Editorial Cuarto Propio, 2001 (творчество Н. Ланге, С. Окампо, Э. Гарро; на англ. яз. 2004)
 Promesas de tinta: diez ensayos sobre Norah Lange/ Adriana Astutti y Nora Domínguez, eds. Rosario: Beatriz Viterbo Editora, 2010
 Martínez Pérsico M.E. Tretas del hábil: género, humor e imagen en las páginas ultraístas y post-ultraístas de Norah Lange: con facsímiles inéditos de su cuaderno juvenil. Murcia: Universidad de Murcia, 2013.

Ссылки 
 К столетию писательницы 
  Нора Ланге в жизни Борхеса 

Писатели Аргентины
Писательницы Аргентины
Испанские поэтессы
Поэтессы Аргентины
Родившиеся в Буэнос-Айресе
Умершие в Буэнос-Айресе
Похороненные на кладбище Реколета